Алекса́ндр Ко́лесов: 
 Колесов, Александр Андреевич (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Колесов, Александр Михайлович (1922—1978) — Герой Советского Союза.
 Колесов, Александр Семёнович (род. 1949) — экономист, государственный деятель Республики Карелия.